Соревнования в беге на 3000 метров с препятствиями у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 27 и 29 июня.

Призёры

Предварительные забеги

Финал 
Финал состоялся 29 июня 2012 года в 19:05 по местному времени.

Ссылки 
 Результаты предварительных забегов
 Результаты финала

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012